Golf Cours Bytkowo is een golfbaan in Bytkowo in het woiwodschap Groot-Polen. De golfbaan heeft 18 holes en beschikt over een driving range en over een eigen clubhuis. Golf Course Bytkowo werd in 2004 geopend en is ontworpen door architect Marcin Mos.

Naast de 18-holesbaan beschikt de golfbaan ook over een kleine oefengolfbaan met zes holes. Deze oefenbaan is 435 meter lang en heeft een par van 18.

Scorekaart

Golfbaan in Polen
Sport in Groot-Polen